David Oliver (1982) – atleta statunitense
 David Oliver (1962-1992) – attore statunitense
 David Oliver (1898-1978) – attore statunitense
 David Oliver – produttore tedesco
 David Oliver Cauldwell – sessuologo statunitense